Nollert ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Nollert (* 1966), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Michael Nollert (* 1960), Schweizer Soziologe